Аделейд:

 Аделейд — город в Южно-Африканской Республике.
 Аделейд — остров в Антарктике.
 Аделейд — полуостров в Канаде.
 Аделейд — река в Австралии.
 Аделейд-Ривер — город в Австралии.

См. также 
 Аделаида (значения)